Лас Ависпас има више значења:

 Лас Ависпас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Ависпас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Ависпас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ависпас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Ависпас, Рајмундо Зертуче (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Ависпас (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Ависпас (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Ависпас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Ависпас (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику